Појам Ранс може да се односи на:
 Ранс (Ламанш), је река у Француској
 Ранс (Тарн), је река у Француској